Municipio de Columbus City puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Columbus City (condado de Louisa, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Louisa.
 Municipio de Columbus City (condado de Delaware, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Delaware.